Bosnië-Herzegovina
 Seoca (Novo Goražde), een plaats in de gemeente Novo Goražde, Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Seoca (Omiš), een plaats in de Kroatische gemeente Omiš

Montenegro
 Seoca (Andrijevica), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Andrijevica
 Seoca (Bar), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Bar
 Seoca (Podgorica), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Podgorica